ТСЗ — многозначная аббревиатура:
 ТСЗ — трансформатор сухой защищённый
 ТСЗ — тактико-строевое занятие
 ТСЗ — Тверской стекольный завод
 ТСЗ — территориальная служба заказчика
 ТСЗ — технические средства защиты
 ТСЗ — Тимофеевский стекольный завод
 ТСЗ — Тихвинский сборочный завод
 ТСЗ — Тулунский стекольный завод
 ТСЗ — Тюменский станкостроительный завод
 ТСЗ — Тюменский судостроительный завод

См. также 
  — аббревиатура латиницей